A tradução de Chartreuse em português é cartuxa, um convento de Cartuxos.
Chartreuse (cor)
Chartreuse (licor)

Montanha
Maciço da Chartreuse

Ordem
 Ordem dos Cartuxos ()
 Grande Chartreuse; o primeiro mosteiro da ordem

Desambiguação